Чемпіонкою 2014 року була Серена Вільямс. На початок турніру вона володіла всіма чотирма титулами Великого шолома й була на порозі здійснення календарного Великого шолома. Проте вона поступилася в півфіналі італійці Роберті Вінчі.

Чемпіонкою турніру стала італійка Флавія Пеннетта, яка зуміла переграти в фіналі свою співвітчизницю Роберту Вінчі у двох сетах.

Україну на турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова. Козлова програла в першому колі американці Бетані Маттек-Сендс, три інші представниці України здолали перший бар'єр. Світоліна перемогла росіянку Кулічкову, Цуренко — Луцію Шафарову, Бондаренко — Юлію Путінцеву з Казахстану. До третього кола пробилася тільки Еліна Світоліна, здолавши естонку Каю Канепі. Леся Цуренко програла американці Варварі Лепченко, а Катерина Бондаренко зазнала поразки від румунки Сімони Халеп. У третьому турі Світоліна поступилася росіянці Катерині Макаровій.

Сіяні гравці 

<ol start="1">
  Серена Вільямс ''(півфінал)
  Симона Халеп ''(півфінал)
  Марія Шарапова ''(знялася через травму)
  Каролін Возняцкі ''(друге коло)
  Петра Квітова ''(чвертьфінал)
  Луціє Шафарова ''(перше коло)
  Ана Іванович ''(перше коло)
  Кароліна Плішкова ''(перше коло)
  Гарбінє Мугуруса ''(друге коло)
  Карла Суарес Наварро ''(перше коло)
  Анджелік Кербер ''(третє коло)
  Белінда Бенчич ''(третє коло)
  Катерина Макарова ''(четверте коло)
  Тімеа Бачинскі ''(перше коло)
  Агнешка Радванська ''(третє коло)
  Сара Еррані ''(третє коло)

<ol start="17">
  Еліна Світоліна ''(третє коло)
  Андреа Петкович (третє коло)
<li>  Медісон Кіз  (четверте коло)
  Вікторія Азаренко (чвертьфінал)
<li>  Єлена Янкович (перше коло)
<li>  Саманта Стосур  (четверте коло)
<li>  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
<li>  Сабіне Лісіцкі  (четверте коло)
<li>  Ежені Бушар (четверте коло, знялася)
<li> ' Флавія Пеннетта (чемпіонка)
<li>  Алізе Корне (перше коло)
<li>  Ірина-Камелія Бегу (перше коло)
<li>  Слоун Стівенс (перше коло)
<li>  Світлана Кузнецова (перше коло)
<li>  Анастасія Павлюченкова (друге коло)
<li>  Анна Кароліна Шмідлова ''(третє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2015
2015 у тенісі